Die Irish League 1918/19 war die vierte und letzte Austragung der höchsten gesamtirischen Fußballliga während des Ersten Weltkriegs; auch Belfast & District League genannt.

Die Meisterschaften zwischen 1915 und 1918 zählen – anders als im Landespokalwettbewerb – nicht als offizielle Wettbewerbe, und die jeweiligen Sieger haben auch demzufolge keinen offiziellen Titel gewonnen. Gespielt wurde vom 7. September bis 16. November 1918. Gewinner wurde Belfast Celtic

Modus 
Die sechs Mannschaften spielten an insgesamt zehn Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Glenavon FC wurde durch Belfast Celtic ersetzt. Die beiden punktgleichen Teams Belfast Celtic und Linfield FC ermittelten am Saisonende in einem Play-off-Spiel den inoffiziellen Meister.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Finale 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1918/19

1918/19
Fußballsaison 1918/19